«Этаж смерти» (, другие названия — «Поле смерти», «Джек Ричер, или Поле смерти») — дебютный роман английского писателя Ли Чайлда, вышедший в 1997 году. Книга начинает серию о бывшем военном полицейском Джеке Ричере. Действия разворачиваются после событий, описанных в романах «Враг», «Джек Ричер, или Вечерняя школа» и «Джек Ричер, или Дело» за 8 лет, 1 год и полгода до описываемых событий соответственно.

Сюжет 
Бывший военный полицейский Джек Ричер оказывается в городе Маргрейв, штат Джорджия, потому что его старший брат Джо рассказывал, что якобы здесь умер музыкант Блайнд Блэйк. В ресторане Ричера арестовывают местные полицейские по подозрению в убийстве.

В участке Джек знакомится с главой следственного отделения капитаном Финлеем и женщиной-офицером Роско. Ричер убеждает Финлея позвонить по номеру телефона, найденного в туфле убитого. Абонентом оказывается банкир Пол Хаббл, который  признается в убийстве. Ричер и Хаббл оказываются в государственной тюрьме в Уорбертоне, где Джек предотвращает покушение на них. Оказавшись на свободе, Ричер присоединяется к расследованию Финлея. Джек узнаёт, что убитый мужчина — его брат, который проводил антикоррупционное расследование. 

Оказывается, местное богатое семейство использует однодолларовые купюры для производства фальшивых денег. Они инвестировали огромные средства в инфраструктуру Маргрейва, «купив» полное невмешательство со стороны местных жителей. Ричер с помощью Роско доводит начатое его братом дело до конца, используя армейские навыки и весьма жестокие методы.

Награды и номинации
 1998 — Премия «Энтони» в номинации «Лучший дебютный роман»
 1998 — Премия «Barry Award» в номинации «Лучший дебютный роман»
 1998 — Номинация на премию «Dilys Award»
 1998 — Номинация на премию «Macavity Award» в категории «Лучший дебютный детективный роман»
 2000 — Премия ассоциации приключенческой литературы Японии в номинации «Лучший переводимый роман»

Примечания

Ссылки 

 https://openlibrary.org/works/OL52943W/Killing_floor 
 https://www.databazeknih.cz/knihy/jack-reacher-jatka-3315 
 http://www.leechild.com/books/killing-floor.php 
 https://esensja.pl/magazyn/2003/07/iso/13_43.html 
 https://apetrochenkov.livejournal.com/669063.html
 http://detectivemethod.ru/rvw/series-of-jack-reacher/ 
 https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/lee-child/killing-floor/ 
 http://www.serienegra.es/articulo/novelas/nuevos_autores_novela_negra/1407/zona_peligrosa.html 

Романы 1997 года
Детективные романы на английском языке
Романы-триллеры
Романы Ли Чайлда
Книги издательства «G. P. Putnam's Sons»